Брэд Роу (), имя при рождении — Брэдли Томас Роу (), род. 15 мая 1970, Милуоки, штат Висконсин, США — американский кино- и телеактёр.

Биография 
Начальные годы учёбы в Колледже провел в испанской Севилье, играл в блюз-группе. Окончил Университет Висконсина со степенью в области экономики.

До переезда в Лос-Анджелес работал финансовым менеджером для политических кампаний в Вашингтоне, позже занялся актёрской игрой и написанием сценариев.

После переезда в Лос-Анджелес, в середине 1990-х продолжил актёрскую карьеру, работал в отделе доставки в United Talent Agency. В 2000 году получил премию «Western Heritage Awards» в категории «Television Feature Film» за фильм «Чистилище».

Добровольно на еженедельных занятиях помогает бездомным и малоимущим найти работу.

Жена — Лиза Фиори, сын — Хоппер.

Избранная фильмография

Примечания 

Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Колледжа литературы и наук Висконсинского университета в Мадисоне
Преподаватели Школы общественных связей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе